Komets de Fort Wayne peut désigner :
 Komets de Fort Wayne : franchise de hockey sur glace de la Ligue internationale de hockey créée en 1952 et disparue en 1990 ;
 Komets de Fort Wayne : franchise de hockey sur glace créée en 1990.